Biografies: 
Pipara o Pipa, filla d'Àtal rei dels marcomans.
 Gonzalo Ávila Gordón, més conegut com a Pipa, futbolista català
 Biologia:
 Pipa (bolet) (Ganoderma lucidum), bolet afil·loforal.
 Pipa, llavor del Gira-sol.
 El calàpet de Surinam o pipa de Surinam, Pipa pipa.
 Música: 
Pipa (professió), pot referir-se a la també coneguda professió de roadie.
 Objectes: 
Pipa, objecte per fumar.
Pipa (instrument): llaüt de quatre cordes d'origen xinès.